Tvarditsa (Boergas), plaats in de Bulgaarse provincie Boergas
 Tvarditsa (Sliven), plaats in de Bulgaarse provincie Sliven
 Tvarditsa (Dobritsj), plaats in de Bulgaarse provincie Dobritsj